Miejscowości w USA:
 Millington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kendall
 Millington – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Kent
 Millington – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
 Millington – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Shelby
Gminy w USA:
 Millington (ang. Millington Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola
W Wielkiej Brytanii:
 Millington – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Millington – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)